GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o., je čtyřleté gymnázium se všeobecným zaměřením. Bylo zařazeno do sítě škol MŠMT ČR na jaře 1991, jako jedna z prvních soukromých škol v ČR. Škola sídlí v centru Prahy na adrese Pštrossova 203/13 a je pojmenována po Janu Palachovi.

V současné době na gymnáziu studuje 180 žáků v 8 třídách. Absolventi GJP se velmi dobře uplatňují v dalším studiu na širokém spektru vysokých škol i v praxi. Pedagogický sbor tvoří tým aprobovaných učitelů s věkově vyváženou strukturou. Zřizovatelem a ředitelem školy je Mgr. Michal Musil.

Forma a průběh studia 
Škola realizuje výuku dle nového školního vzdělávacího programu GJP. V rámci modernizace výukových metod a prostředků GJP dnes již běžně využívá nejmodernější vzdělávací prvky nástěnné LCD monitory a ipady, 3D tiskárny, apod. Samozřejmostí je přístup k rychlému internetu včetně wifi technologie. Žáci i jejich zákonní zástupci mají přehled o průběžné klasifikaci a docházce na školním webu.
Škola disponuje moderně vybavenou učebnou informatiky a výpočetní techniky.
V učebním plánu je jako hlavní cizí jazyk povinný pro všechny žáky GJP jazyk anglický. V nabídce pro volbu druhého cizího jazyka je NJ, ŠJ a FJ. V případě zájmu si žák může od 3. ročníku rozšířit studium jazyků o další cizí jazyk. Třídy se na výuku jazyků dělí na skupiny podle úrovně znalostí. Nedílnou součástí studia AJ je výuka vedená rodilým mluvčím. Gymnázium nabízí široký výběr volitelných předmětů (ve 3. a 4. ročníku). Žáci si tak sami dotvářejí svůj učební plán. Ve výběru volitelných předmětů jsou zastoupeny kromě standardních předmětů také ekologie, biologie člověka, zdravý životní styl, seminář osobnostního rozvoje, IVT seminář, tvůrčí psaní, seminář politologie a mezinárodních vztahů, seminář mediální komunikace - jak rozumět médiím, soft skills, seminář komunitní a dobrovolnické činnosti a další.. Zvláštností je kombinovaná a vzájemně provázaná výuka výtvarné a hudební výchovy v rámci předmětu umění a kultura. Ve škole bylo zřízeno a úspěšně pracuje školní poradenské pracoviště vedené školní psycholožkou.
Studenti se aktivně zapojují do národních a mezinárodních soutěží a vzdělávacích projektů, předmětových olympiád, výtvarných, fotografických a jiných soutěží. V rámci studia se věnují dalším dlouhodobým kurzům a stážím na VŠ, v Otevřené vědě AV ČR a CTM.

Mimoškolní činnost a volný čas 
Gymnázium organizuje pro studenty řadu mimoškolních aktivit. Např. zahraniční poznávací zájezdy a výměnné programy, v poslední dekádě především programy ERASMUS +, unikátní celoškolní školu v přírodě a adaptační kurz, pobyty v přírodě s ekologickou tematikou, lyžařské kurzy v tuzemsku i v zahraničí (Rakousko, Francie), kulturní akce a soutěže. Na škole funguje hudební těleso „GJP Voices“ a sportovní kroužek. Organizujeme jazykové programy - přípravu na zkoušky CAE a CPE. Atmosféra ve škole je považovaná za velmi dobrou, jak mezi studenty a učiteli, tak mezi studenty navzájem.

Další informace 
Stravování žáků je zajištěno v blízkosti školy ve školní jídelně Vojtěšská 13, Praha 1.

Školné ve školním roce 2022/2023 je školné 82 000 Kč. Školné je hrazeno buď jednorázově, ve dvou splátkách nebo případně na základě individuálně domluveného splátkového režimu.

Přijímací řízení na GJP probíhá kombinovanou formou státem nařízení jednotné přijímací zkoušky z ČJ a M a všeobecného pohovoru v anglickém jazyce (školní část).

Pro školní rok 2023/2024 budou otevřeny 2 třídy po cca 20 žácích.

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky

Jana Palacha
Nové Město (Praha 1)
Jan Palach
Školy založené roku 1991
Školy na Novém Městě (Praha 1)
Gymnázia nazvaná po osobách